Michael Clarke est le nom porté par :
 Michael Clarke (1946-1993), musicien américain, membre notamment des Byrds ;
 Michael Clarke (né en 1981), joueur de cricket australien